Alessandro d'Onofrio (1968) – architetto e critico d'architettura italiano
 Arturo D'Onofrio (1914-2006) – presbitero italiano
 Claudio D'Onofrio (1971) – ex calciatore italiano
 Clelia d'Onofrio (1938) – giornalista e scrittrice italiana
 Dominique D'Onofrio (1953-2016) – calciatore e allenatore di calcio belga
 Edoardo D'Onofrio (1901-1973) – politico italiano
 Francesco D'Onofrio (1939) – politico italiano
 Lucantonio D'Onofrio (1708-...) – pittore italiano
 Rosario D'Onofrio – militare italiano 
 Vincent D'Onofrio (1959) – attore e produttore cinematografico statunitense

Pagine correlate 

Donofrio